Алекса́ндр Васи́льевич Петро́в:
 Петров, Александр Васильевич (1837―1885) ― русский патологоанатом, профессор и заведующий кафедрой патологической анатомии Казанского университета
 Петров, Александр Васильевич (1918—?) — инженер, Лауреат Ленинской и Государственной премий СССР.
 Петров, Александр Васильевич (род. 1949) — режиссёр детского музыкального театра «Зазеркалье».
 Петров, Александр Васильевич (1905—1989) — начальник Управления НКВД — МВД по Куйбышевской области, генерал-майор.